Toponímia:
 Starr, localitat estatunidenca de Carolina del Sud
 Starr School, localitat estatunidenca de Montana

 Biografies:
 David Starr Jordan, naturalista i ictiòleg estatunidenc
 Emmett Starr, escriptor estatunidenc
 Ringo Starr, nom artístic de Richard Starkey, músic anglès membre de The Beatles

 Miscel·lània: Lucky Starr, sobrenom del protagonista d'una sèrie de novel·les juvenils d'Isaac Asimov

Vegeu també 
 Star